Дми́трий Бондаре́нко: Бондаренко, Дмитрий (род. 1936) — советский легкоатлет, прыгун в длину.
 Бондаренко, Дмитрий Васильевич (1923—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Бондаренко, Дмитрий Михайлович (род. 1968) — российский социальный антрополог, африканист, историк.
 Бондаренко, Дмитрий Никифорович (1921—1997) — полный кавалер ордена Славы.